Кнут — многозначный термин. Может означать:

 Кнут — мужское имя.
 Кнут — знаменитый белый медведь, живший в Берлинском зоопарке.
 Кнут — разновидность плети.
 «Кнут» — право-монархический сатирический журнал, издавался в Москве в 1906—1908 годах.
 «Кнут» — фильм нуар режиссёра Льюиса Сейлера.
 Knut — швейцарская музыкальная группа.
 Бычок-кнут (также известен как бычок-мартовик и бычок-жаба) — самый большой вид бычка, .
 Парламентский кнут — традиционное русское наименование должностного лица в Великобритании, США и некоторых других странах.

Персоналии

Имя 
 Кнут Нортумбрийский — король Йорка в 900—905 гг.
 Кнут Беккер (1891—1974) — датский писатель.
 Кнут Викселль (1851—1926) — шведский экономист.
 Кнут Гамсун (1859—1952) — норвежский писатель.
 Кнут I (1150—1196) — король Швеции.
 Кнут II (ум. 1234) — король Швеции.
 Кнут Хоконссон (ок. 1208—1261) — норвежский ярл.

Фамилия 
 Кнут, Густав (1901—1987) — немецкий и швейцарский актёр
 Кнут, Довид (Дувид Меерович Фиксман; 1900—1955) — русский поэт, участник французского Сопротивления, литературный переводчик.
 Кнут, Дональд Эрвин (род. 1938) — американский учёный, автор многотомного труда «Искусство программирования».
 Кнут, Райнхард (1874—1957) — немецкий ботаник.
 Кнут, Фредерик Маркус (1904—1970) — датский ботаник.

См. также 
 Кнуд
 Кнутсон
 Метод «кнута и пряника»